Otschirbat ist ein mongolischer Personenname.

Als Vatersname
 Otschirbatyn Burmaa (* 1982), mongolische Ringerin
 Otschirbatyn Nasanburmaa (* 1989), mongolische Ringerin
 Otschirbatyn Mjagmarsüren, mongolische Ringerin

Als Eigenname
 Gombojaviin Ochirbat (* 1929), mongolischer Politiker
 Punsalmaagiin Otschirbat (* 1942), Staatspräsident der Mongolei 1990–1997
 Tsend-Ajuuschiin Otschirbat, mongolischer Judoka